Iași se poate referi la:

Localități
 Iași, oraș în județul Iași, România
 Iași, Brașov, localitate în județul Brașov, România
 Iași-Gorj, localitate în județul Gorj, România
 Iașu, Harghita, localitate în județul Harghita, România
 Numele românesc al localității ucrainene Iaskî, potrivit hărții „Românii transnistreni” după Nichita P. Smochină.

Alte sensuri
 Iași, popor sarmatic stabilit în Moldova, Ungaria și Croația, care a lăsat numele său mai multor localități din România, Ungaria și Croația.
 Județul Iași (interbelic)
 Județul Iași, România

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din iraniene